, une communauté non incorporée du comté d'Aitkin au Minnesota.
 Swatara Township, un township du comté de Dauphin, en Pennsylvanie.
 Lower Swatara Township, un township du comté du Dauphin, en Pennsylvanie.
 , un township du comté de Lebanon en Pennsylvanie.

Cours d'eau 
 , un affluent du fleuve Susquehanna.
 , un affluent du .

Navire 
 , un sloop à hélice en bois, lancé en 1865, démantelé en 1872.
 , sloop à hélice, lancé en 1873, démantelé en 1891.